Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Costa e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Eduardo Bengoechea e José Luis Clerc 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Christian Miniussi (quarti di finale)
 Alberto Mancini /  Diego Pérez (primo turno)

 Gustavo Luza /  Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Christer Allgårdh /  Pedro Rebolledo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1988